Cieki w Polsce
 Kozinka – potok, dopływ Koprzywianki
 Kozinka – strumień, dopływ Słupi

 Na Białorusi
 Kozinka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno
Kozinka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.

Przypisy